Szwajcaria:
 Glarus – kanton 
 Glarus – miasto w kantonie Glarus
 Glarus Nord – gmina w kantonie Glarus
 Glarus Süd – gmina w kantonie Glarus  

Zobacz też:
 New Glarus